

Круліковиці — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Круліковиці — село в гміні Битом-Оджанський Новосольського повіту Любуського воєводства